Escut (anatomia), estructura òssia d'aspecte escatós.
 Escut (arma), arma defensiva manual.
 Escut (espeleotema), concreció de carbonat a les coves.
 Escut (moneda), unitat monetària, històrica i actual, de diversos estats i territoris del món.
 Escut (tuneladora), tipus de tuneladora dissenyada per a excavar roques toves o sòls.
 Constel·lació de l'Escut, petita constel·lació.
 Escut d'armes o, simplement, escut, representació heràldica que identifica un llinatge, un país, un municipi, etc.
 L'escut, obra d'Hesíode.
 En biologia, part de la closca de les tortugues. Vegeu Cuirassa (tortugues).